Вейсман () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Вейсман, Август (1834—1914) — немецкий зоолог, теоретик эволюционного учения.
 Вейсман, Александр Давидович (1834—1913) — русский филолог-классик, педагог.
 Вейсман, Алан — американский журналист и писатель. Автор знаменитой книги «Мир без нас» (2007 г.), рассказывающей о том, как изменится мир в случае полного внезапного исчезновения людей.
 Вейсман, Виктор Львович (1941—2015) — советский и российский физик, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2011).
 Вейсман фон Вейсенштейн, Отто Адольф (1726—1773) — русский генерал-майор.
 Вейсман фон Вейсенштейн, Густав-Эммануэль (1729—1800) — инженер-гидротехник Русской императорской армии. С 1764-го по 1781 год руководил строительством дамб на Западной Двине. 
 Вейсман, Шон (род. 1996) — израильский футболист.

См. также 
 Вейсманизм-морганизм — термин, употреблявшийся сторонниками «мичуринской агробиологии» для обозначения классической генетики.